Soleil (también conocido como Crusader of Centy en América y  en Japón) es un videojuego que fue desarrollado para la Mega Drive/Genesis en el año 1994, por la compañía Nextech Entertainment. Es un RPG de acción.

El protagonista es un chico que acaba de cumplir 14 años, y por eso le regalan la legendaria espada que su padre usase en vida. Además, el Rey le da permiso para iniciarse en la vida del soldado y comienza su entrenamiento en el centro de entrenamiento de Rafresa. 

Pero pronto comienzan los problemas con los seres de la oscuridad, criaturas milenarias monstruosas que han estado esperando en las sombras desde tiempos inmemorables para atacar a los seres humanos y devastar el mundo.

Para cumplir con los objetivos del juego, durante su desarrollo se irán uniendo una serie de animales, cada uno con una habilidad especial.

Personajes 
Durante el juego aparecen varios personajes. La mayoría tienen el nombre cambiado en las versiones JP (japonesa), NA (norteamericana) y PAL.

Humanos 
Mamá: Es la madre del protagonista y quien le da la espada al principio del juego. 
Pico (Pepe en España): Es uno de los amigos del protagonista, todavía es menor de edad y no puede conseguir una espada aunque lo está deseando. 
Billy (Paco en España): Es uno de los amigos del protagonista. Tiene su propia espada nueva y espera hacerse un héroe por lo que ya no tiene tiempo de jugar y está siempre en el campo de entrenamiento Raflesa. 
Alice (Anita en España): Es uno de los amigos del protagonista es una persona a la que no le gusta la violencia y cree que ojalá pudieran vivir sin la necesidad de luchar.
Amon (Luis en España): Fuerte y valiente es un héroe que tras superar las pruebas parte al principio de la aventura, con la espada que le ha otorgado el Rey.
Anciano: Está en la plaza de soleil y te hace creer que has ganado una espada inmensa
Duffy (Lucas en España): Es el instructor del campo de entrenamiento de Rafresa. Le dará al protagonista útiles consejos e información sobre cómo conseguir las medallas en el campo de entrenamiento. 
Lanzador de espadas (Meijin en Japón): Será tu maestro en el campo de entrenamiento Rafresa, otorgándonos la habilidad de lanzar la espada y hacer que vuelva como si de un búmeran se tratase.
Adivina (Uranaisan en Japón): Una adivina que te encontrarás en el parque de Soleil. Es quien te dará la habilidad de hablar con los animales y flores. 
Klin: Un aprendiz de brujo que ,ayudando a Fangoso, te transformará en monstruo. 
Bruja (Obaba en Japón): Es la maestra de Klin. Ella deshará el hechizo tras ayudala en un conjuro. 
Doroci/Dorothy/Dorotea: De pequeña fue arrastrada por un ciclón al pasado, aunque gracias a los zapatos mágicos pudo regresar al presente.
Chai (Lola en España): Vive en Iris, es la nieta de Dorotea y le encanta que le visites y escuchar las historias de su abuela.

Animales 
Papazoo/Daddyphant/Papá Elefante: Vive en Playa Anémona. Es quien le enseña al protegonista a coger los objetos y lanzarlos.
Ramji/Ramsey/Tomas: Es un mercader. Tiene tiendas en varios lugares y por un módico precio puede conseguir un compañero. 
Gingin, Chibigin, Pen, Penpen/Breeze, Icicle, Penn, Willy/Conejillo, Cobayita, Penipe, Peni: Son los familiares de Pengüi. Están ocultos por los monstruos que habitan en el castillo de Fresa.

Monstruos 

Fangoso: Está enamorado de una humana. Tras pedirle ayuda a su amigo Flink te intercambia el cuerpo con él.
Srapii, Srapaa,Slapuu/Gooey,Sticky,Pasty/Suavón,Pegajoso, Pálido. Son los hermanos de Fangoso. Les gusta jugar tranquilamente. Odian a los héroes ya que siempre le quieren atacar sin que ellos hayan hecho nada.
Maza/Slimemom/Mama Fangosa: La madre de Fangoso. Nota que el personaje no es su hijo y lo ayuda en la búsqueda de su cuerpo original.

Enemigos 

Lobo: Es el primer enemigo del juego y ataca con las estrellas que ve tras golpearse con un martillo.
Pulpo: Ha secuestrado a Pengüi ya que quiere su poder. Ataca lanzando pulpos congelados.
Patoso: Ha secuestrado a Feli. Se dividirá en varias partes iguales. 
Roxie: Ataca estirándose y lanzando bolas de energía. 
Georama (Morgana en regiones PAL): Es un monstruo que se ha apoderado del castillo de Fresa. Es quien custodia las semillas mágicas. Ataca lanzando bolas de hielo y fuego.
Maldra el dragón (renombrado solo en NA): Un dragón que ataca con una espada que lanza rayos en el cielo queriendo impedir que todo vuelva a la normalidad.
Camaleón: Aparece en el desierto del pasado, protegiendo una sala secreta en la que se encuentra Moa.
Maestro de marionetas: Este monstruo ataca en margarita del pasado.
Baron: Baron amenazaba a los animales de la playa anémona del pasado. El viejo mono intenta vencerlo pero no lo consigue.
Madre monstruo: Aparece en el valle dalia del pasado.
Energía espíritu: Debe ser derrotada para abrir el portal que llevará a los monstruos de vuelta a su mundo.

Secuelas 
No existe una secuela oficial del juego. Sin embargo, Linkle Liver Story, un juego lanzado sólo en Japón para la Sega Saturn, y también desarrollado por Next Entertainment, muestra numerosas similitudes con Soleil.

Referencias 

Videojuegos para Sega Mega Drive
Videojuegos exclusivos para Sega Mega Drive
Videojuegos de Sega
Videojuegos de Atlus
Videojuegos de rol
Videojuegos de 1994